Schwingen (sport), Zwitserse vechtsport
 Peter Schwingen (1813–1863), Duits kunstschilder
 Plaatsen in de Duitse deelstaat Beieren:
 Schwingen (Neudrossenfeld), in de gemeente Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach
 Schwingen (Schwarzenbach an der Saale), in de stad Schwarzenbach an der Saale, Landkreis Hof